The Hills Have Eyes kan syfta på:

 The Hills Have Eyes (1977) – film från 1977
 The Hills Have Eyes (2006) – nyinspelning från 2006